Ruské příjmení Ipaťjev () má více nositelů:

 Nikolaj Nikolajevič Ipaťjev (1869–1938), ruský důstojník, inženýr, majitel Ipaťjevova domu
 Vladimir Nikolajevič Ipaťjev (1867–1952), rusko-americký chemik, generálporučík, doktor věd, profesor, akademik Petrohradské akademie věd

Ruská příjmení